

Населені пункти та їхні частини
 Жарнувка — село в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Жарнувка — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Жарнувка — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Жарнувка — частина села Жеґоцина в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Жарнувка — частина села Нова Оточня в гміні Вішнево Млавського повіту Мазовецького воєводства

Примітки